Claude Piron peut désigner :
 Claude Piron (1931-2008), un psychologue, écrivain et traducteur suisse ;
 Claude Piron (1936-2020), surtout connu sous le nom de Danny Boy, un chanteur de rock français.